Literatura: El llibre de la selva (novel·la), escrita per Rudyard Kipling el 1894
 Cinema:
 El llibre de la selva (pel·lícula de 1942), pel·lícula dirigida per Zoltan Korda i interpretada per Sabu, Joseph Calleia i John Qualen
 El llibre de la selva (pel·lícula de 1967), pel·lícula d'animació de Disney de 1967
 El llibre de la selva 2, pel·lícula d'animació de Disney de 2003, continuació de l'anterior
 El llibre de la selva: L'aventura continua, pel·lícula de 1994 dirigida per Stephen Sommers i interpretada per Jason Scott Lee, Cary Elwes, Lena Headey i Sam Neill
 El llibre de la selva (pel·lícula de 2016), nova versió animada de Disney de 2016
 Televisió: El llibre de la selva (anime), sèrie de TV d'animació japonesa de 1989
 Miscel·lània:
 El llibre de la selva de Harvey Kurtzman, novel·la gràfica de Harvey Kurtzman de 1959
 The Jungle Book (videojoc), videojoc de plataformes per a la Master System basat en la pel·lícula de dibuixos animats homònima de Disney